15 — дебютный микстейп американской рэперши Bhad Bhabie. Он был выпущен 18 сентября 2018 года под лейблом Atlantic и B.H.A.D. Music. В релизе приняли участие Lil Baby, Lil Yachty, Asian Doll, YG, City Girls и Ty Dolla Sign.

Отзывы 
15 получил смешанные отзывы. Pitchfork оценили микстейп в 5,5 баллов из 10, Мишель Ким заявила, что «прыжок Даниэль Бреголи от мема к рэперши продолжается с её дебютным микстейпом, который сильно опирается на мимику и ужасно отстаёт от текущего звука хип-хопа. Она успешно имитирует звук сегодняшних рэп-хитов; большинство песен с 15 встречаются, как будто они специально разработаны для размещения в плейлисте „RapCaviar“ Spotify».

Нил Енг с AllMusic оценил микстейп на 3 из 5, заявив, что «за то, что он стоит, похоронен под позёрством и неприятностью, лежит проблеск обещания. Однако, Bhad Bhabie требует некоторой полировки и зрелости, если она собирается выйти за пределы простой новизны.».

Джон Караманика с The New York Times дал микстейпу смешанный обзор и утверждает, что «[…] В лучшем случае '15' привлекателен как прямолинейный хип-хоп, так и новизна — рэп-альбом, сделанный поклонником рэпа, учитывая все ресурсы настоящего рэпера.».

Список композиций

Примечания 

Микстейпы 2018 года
Альбомы, спродюсированные Cubeatz
Альбомы, спродюсированные Ronny J
Альбомы Bhad Bhabie
Альбомы Atlantic Records